Fur har flere betydninger:

 Fur – en lille ø i Limfjorden
 Fur (sprog) – et sprog.
 Fur (talemåde) – man kan få et fur
 Fur (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm